Holbeinstraße steht für:
 Holbeinstraße (Augsburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Augsburg-Bahnhofs- und Bismarckviertel
 Holbeinstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lichterfelde
 Holbeinstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Striesen
 Holbeinstraße (Frankfurt am Main)
 Holbeinstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schleußig
 Holbeinstraße (München)

Siehe auch:

 Holbeinsteg